Buba steht für:
 Buba (Guinea-Bissau), eine Hafenstadt in Westafrika
 BuBa (Maskottchen), das Maskottchen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds
 Buba (Film), deutscher Spielfilm von Arne Feldhusen (2022)

Buba ist der Familienname folgender Personen:
 Pasquale Buba (1946–2018), US-amerikanischer Filmeditor
 Tony Buba (* 1943), US-amerikanischer Dokumentarfilmer

Buba ist die Abkürzung für:
 Deutsche Bundesbank

BUBA